L'élection présidentielle de 2013 peut désigner :

 l'élection présidentielle chypriote de 2013 ;
 l'élection présidentielle malienne de 2013 ;
 l'élection présidentielle maldivienne de 2013 ;
 l'élection présidentielle kényane de 2013 ;
 l'élection présidentielle zimbabwéenne de 2013 ;
 l'élection présidentielle iranienne de 2013 ;
 l'élection présidentielle arménienne de 2013 ;
 l'élection présidentielle italienne de 2013 ;
 l'élection présidentielle chilienne de 2013 ;
 l'élection présidentielle géorgienne de 2013 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2013
 Élection présidentielle de 2012
 Élection présidentielle de 2014